Baptiste Drapeau est un réalisateur et scénariste français,  à Orléans.

Biographie 
Originaire d'Orléans, Baptiste Drapeau étudie tout d'abord le dessin et le cinéma d'animation à l'école Estienne à Paris. Il intègre ensuite le département réalisation de la Fémis en 2014. Il réalise son premier long-métrage de cinéma, Messe Basse, l'année suivant sa sortie d'école, le film est sélectionné dans la catégorie "Premiers rendez-vous" du festival du film francophone d'Angoulême.

Filmographie

Long métrage 

 2020 : Messe Basse

Court et moyen métrages 

 2014 : L'Uxoricide (film d'animation)
 2016 : Venir sur ses pas
 2017 : Canine panique
 2018 : Moitié-moitié (film d'animation)
 2018 : La mangeuse d'hommes
 2021 : Pin Pon

Notes et références 

Réalisateur français de cinéma
Réalisateur français d'animation
Naissance en avril 1994